WAFS steht für:
 Wide area file services, Subset der WAN-Optimierung
 Women's Auxiliary Ferrying Squadron, siehe Women Airforce Service Pilots
 World area forecast system, Software zur Wetterdarstellung in Aviation Monitoring Systems
 Altefähr Sund (DS100-Code), Deckungsstelle kurz vor Bahnhof Altefähr, Rügen
 WAFS (Hörfunksender)

Abkürzung